Furcina är ett släkte av fiskar. Furcina ingår i familjen simpor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Simpor
Furcina